

Валле-Віста — переписна місцевість, штат Аризона
 Валле-Віста — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Валле-Віста — переписна місцевість, штат Техас